La bataille de Dovhenke est une série d'engagements militaires dans le village de Dolgenkoïe, près de la ville de Izioum, entre les Forces armées ukrainiennes et les Forces armées russes lors de l'offensive du Nord-Est de l'Ukraine et de l'offensive de l'Est de l'Ukraine de la bataille du Donbass.

Contexte 

Dolgenkoïe est une petite localité à la limite de l'oblast de Kharkiv et de l'oblast de Donetsk. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, dans une escalade abrupte de la guerre russo-ukrainienne, qui avait commencé en 2014. L'invasion a provoqué la crise des réfugiés qui a connu la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6,5 millions d'Ukrainiens fuyant le pays et un tiers de la population déplacé. Le  avril, l'armée ukrainienne a confirmé qu'Izium était sous contrôle russe. Le lendemain, dans une interview pour Ukrinform, l'adjoint au maire d'Izium, Volodymyr Matsokin, a affirmé que 80 % des bâtiments résidentiels de la ville avaient été détruits et qu'il n'y avait ni électricité, ni chauffage, ni eau dans la ville. Les forces russes ont capturé Roubijné et la ville voisine de Voïevodivka le 12 mai 2022.

Échec russe dans la bataille du Donets 
Dans le cadre de cette opération militaire, les troupes russes ont tenté de capturer Dolgenkoïe, mais ont été repoussées avec succès par les forces ukrainiennes. Au petit matin du 5 mai, les Forces armées russes, à la suite d'un bombardement d'artillerie, tentent de traverser le fleuve à Dronivka, mais sont stoppées par les troupes et les chars ukrainiens. Deux chars ukrainiens de la 30e brigade mécanisée ont engagé au moins quatre ou cinq BMP russes, deux bateaux et deux escouades d'infanterie à une distance de 1200 mètres, stoppant l'avance. Après cela, un duel d'artillerie a suivi, au cours duquel les Russes ont perdu dix véhicules et la tête de pont. Le 8 mai, les forces russes ont construit un pont flottant sur le Donets près de Bilohorivka. Cependant, la tentative de débarquement russe a échoué le 11 mai, lorsque l'infanterie ukrainienne à ce passage a détruit 30 véhicules et 40 autres handicapés par des tirs d'artillerie pour un total de 70 à ce passage.

Le dernier pont a été construit entre Bilohorivka et Serebryanka vers le 12 mai et a également été détruit, les dernières troupes russes se retirant de leur côté du fleuve le 13 mai.

Bataille 
Le 11 avril, les forces russes ont lancé une attaque contre Dovhenke et Dmytrivka, qui a été repoussée par les forces ukrainiennes.

Le 15 mai, l'armée ukrainienne a annoncé que la Russie avait lancé une nouvelle offensive pour prendre le village.

Le 6 juin, selon l'agence de presse ukrainienne, les soldats ukrainiens ont repoussé 10 attaques ennemies par Dovhenke, les forces russes ont retiré une partie de leurs unités à Izium en raison de pertes lors de l'assaut sur Dovhenke dans la région de Kharkiv.

Le 12 juin, les soldats ukrainiens ont réussi à repousser les opérations d'assaut de l'armée russe dans les régions de Dovhenka - Mazanivka et Dovhenka - Dolina.

Voir aussi 
 Bataille d'Izioum
 Bataille de Roubijné
 Bataille du Donets

Références 

Dovhenke
2022 en Ukraine
Avril 2022
Oblast de Kharkiv